Plusieurs basiliques catholiques ont été nommées basilique Saint-Jean-Baptiste en référence à saint Jean le Baptiste :

En Italie 
 la basilique Saint-Jean-Baptiste de Busto Arsizio ;
 la  de Finale Ligure ;
 la basilique Saint-Jean-Baptiste de Lecce ;
 la  de Lonato del Garda ;
 la  de Melegnano (ou Marignan) ;
 la  de Vittoria ;

Ailleurs 
 la basilique Saint-Jean de Berlin en Allemagne ;
 la basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont en France ;
 la basilique du Nazaréen noir dans le district de Quiapo à Manille aux Philippines ;
 la basilique-cathédrale  de Saint-Jean de Terre-Neuve au Canada ;
 la basilique Saint-Jean de Sarrebruck en Allemagne.

Autres édifices 
On trouve aussi, dédiées au même saint :
 la basilique-cathédrale Saint-Jean (ou Saint-Jean-Saint-Étienne) de Besançon en France, aussi dédiée au martyr Étienne ;
 la basilique-cathédrale de la Visitation-et-Saint-Jean-Baptiste de Brindisi en Italie ;
 à Rome en Italie :
 la basilique Saint-Jean-Baptiste-des-Florentins,
 la basilique majeure Saint-Jean-de-Latran, dédiée « au très-saint Sauveur et aux saints Jean le Baptiste et Jean l’Évangéliste » ;
 la basilique Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-l’Évangéliste de Toruń en Pologne.

Voir aussi
 
 
 
 
 

~
JeanBaptiste